Альбе́рт Села́дес Ло́пес (; ) — испанский футболист и тренер. Выступал на позиции полузащитника. На клубном уровне тренировал «Валенсию». Один из немногих футболистов, игравших и за «Барсу», и за «Реал». В активе у Селадеса имеется 4 матча, которые он провёл за национальную сборную.

Карьера

Клубная 
Воспитанник кантеры «Барселоны». В основной команде каталонцев дебютировал в сезоне 1995/96. В чемпионате 1997/98 сыграл уже в 36 матчах, а после его завершения был признан лучшим молодым футболистом года.

В 2000 году, транзитом через «Сельту», Селадес оказался в стане принципиальнейших соперников «Барсы» — мадридского «Реала». За 4 года в стане «сливочных» Альберт, однако, игроком основы не стал. В 2003 году «Реал» отдавал Селадеса в аренду «Бордо».

После «Реала» Селадес провёл три сезона в «Сарагосе», сыграв за неё в 71 матче. На закате карьеры на сезон перебрался в клуб MLS «Нью-Йорк Ред Буллз», а в начале 2010 года вместе с другим известным испанским футболистом Агустином Арансабалем сыграл за гонконгский клуб «Китчи» на предсезонном турнире Lunar New Year Cup.

Международная 
Играл за сборные Испании различных возрастов. В главной сборной дебютировал 3 июня 1998 года в матче с командой Северной Ирландии (4:1).

На счету Альберта 4 матча в составе сборной. Вместе с ней он выступал на чемпионате мира 1998 года, где сыграл в 2 матчах.

Достижения

Командные 
«Барселона»

 Чемпион Испании: 1998, 1999
 Обладатель Кубка Испании: 1997, 1998
 Обладатель Суперкубка Испании: 1996
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1996
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1997

«Реал Мадрид»

 Чемпион Испании: 2001, 2003
 Обладатель Суперкубка Испании: 2001, 2003
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2002
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2002
 Обладатель Межконтинентального кубка: 2002

Личные 
 Молодой игрок года в Испании («Don Balón», «El País»): 1998

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Валенсия»